Си́ймусти () — посёлок в волости Йыгева уезда Йыгевамаа, Эстония.

География 
Расположен в 5 километрах к западу от города Йыгева. Высота над уровнем моря — 72 метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 696 человек, из них 676 (97,1 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в посёлке насчитывалось 643 жителя, из них 298 мужчин и 345 женщин; детей в возрасте до 14 лет включительно — 131, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 139.

Численность населения посёлка Сиймусти:

История 
Первые письменные сведения о Сиймусти относятся к 1583 году (Simus).

В 1611 году упоминается Simuz, в 1739 году — Simust .

В 1849 году в деревне Сиймусти была основана школа.

Статус посёлка получила в 1977 году.

В 1886 году эстонский предприниматель Йоозеп Тийманн (Joosep Tiimann, 1857–1934) открыл здесь горшочную фабрику, в настоящее время это Керамическая мастерская Сиймусти (в 2008 году в ней работало около 20 человек). В мастерской изготавливают керамические изделия тем же способом, что и в стародавние времена. Там же можно ознакомиться с процессом производства бытовой керамики и цветочных горшков, посетить музей керамики (открыт в 1998 году, коллекция насчитывает 300 экспонатов) и приобрести произведённые предприятием изделия. До 1949 года включительно керамическому производству хватало местной глины, в качестве топлива использовался торф. С начала 1950 года глину, которая считается одной из лучших в Европе, привозят из месторождения Йоосу у пещер Пиуза.

В 1979 году в посёлке была открыта библиотека.

Инфраструктура 
В 2001 году на базе начальной школы Сиймусти была основана начальная школа-детский сад (число учеников в 2002/2003 учебном году — 50, в 2009/2010 учебном году — 52, в 2018/2019 учебном году — 63). Для детей с особыми потребностями в посёлке работает Школа Кийгеметса. В посёлке действует Детский центр «Метсатареке» (35 мест в 2011 году), предлагающий услуги детского дома, временного приюта, а также услуги по уходу за детьми.

В Сиймусти есть магазин, почтовое отделение, библиотека, кладбище. Действует культурное общество.

Недалеко от посёлка, в лесу, находится Певческое поле Сиймусти. Там проходят различные мероприятия на открытом воздухе, а также проводятся соревнования по бегу и лыжам. Певческое поле, а также городище Сиймусти вместе с окружающим их лесом (50,2 гектара) охраняется государством.

Экономика 
Основные работодатели посёлка Сиймусти по состоянию на 30 июня 2020 года:

Известные личности 
  (1901–2000) — эстонский филолог, литературовед и поэтесса, родилась и провела детство в Сиймусти на хуторе Пяллури (Pälluri).
 В Сиймусти находится дом прародителей Георга Отса (хутор Отса).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Йыгевамаа